Куеста (фізична географія) — асиметричний гірський хребет у формі витягнутих гряд з несиметричними схилами.
 Інма Куеста (; 25 червня 1980, Валенсія) — іспанська акторка.
 Марія Луїза Куеста (1920—2018) — уругвайська правозахисниця.
 Куеста-ІІ — підприємство.

Див. також 
 Quest
 Квест